Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005 прошёл c 30 апреля по 15 мая в Инсбруке и Вене и стал 69-м в официальной истории. По случаю локаута в НХЛ на этом чемпионате сборные-участницы собрали сильнейшие составы при помощи игроков НХЛ.

Команда Чехии, укомплектованная рядом таких звёзд, как Яромир Ягр и Иржи Шлегр, выиграла чемпионат в пятый раз в своей истории, победив в финале Канаду 3:0 — благодаря этому успеху Ягр и Шлегр вошли в состав Тройного золотого клуба. Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира, обыграв Швецию со счётом 6:3 в матче за третье место.

Арены

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный раунд

Группа E

Группа F

Утешительный этап 
Положение

Сборные Германии и Австрии покидают высший дивизион.

Плей-офф

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Игроки, признанные лучшими 
 лучший вратарь —  Томаш Вокоун
 лучший защитник —  Уэйд Редден
 лучший нападающий —  Алексей Ковалев
 самый ценный игрок —  Джо Торнтон

Символическая сборная 
 вратарь —  Томаш Вокоун
 защитники —  Никлас Кронвалл,  Марек Жидлицки
 нападающие —  Рик Нэш,  Джо Торнтон,  Яромир Ягр

Чемпион